Sampedrini – abitanti di San Pedro (Buenos Aires)
Sampedrini – abitanti di San Pedro (Misiones)